W Polsce
 Koszuty – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Wielkopolska 
 Koszuty – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Słupca
 Koszuty – gromada w powiecie średzkim

Zobacz też  
 Koszuty-Huby
 Koszuty Małe
 Koszuty-Parcele
 Kosuty